Vierkirchen steht für

 Vierkirchen (Oberbayern), Gemeinde im Landkreis Dachau in Bayern
 Vierkirchen (Oberlausitz), Gemeinde im Landkreis Görlitz in Sachsen